Frate ima više značenja:
 Frate (Avelino)
 Frate (Firenca)
 Frate (Izernija)
 Frate (Pezaro i Urbino)
 Frate (Peskara)
 Frate (Trento)
 Frate (Trevizo)